Phantom Antichrist () — тринадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, вышедший 1 июня 2012 года на лейбле Nuclear Blast.

Об альбоме 
Диск был записан в студии Fascination Street Эребру, Швеция, с продюсером Йенсом Богреном, известным по работе с Opeth, Katatonia, Soilwork, Devin Townsend, Amon Amarth.

Над обложкой альбома работал Вес Бенскотер (Slayer, Dio, Black Sabbath, Cattle Decapitation, Bloodbath).

2 композиции с альбома были выпущены синглами — «Phantom Antichrist» и «Civilization Collapse». На композиции «Phantom Antichrist», «Civilization Collapse» и «United in Hate» были сняты видеоклипы.

Альбом продался тиражом 3,900 в первую неделю продаж.

Список композиций

Участники записи 
 Милле Петроцца — вокал, гитара
 Сами Или-Сирнио — гитара, акустическая гитара в United in Hate, бэк-вокал
 Кристиан Гизлер — бас-гитара
 Юрген Райль — ударные

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Phantom Antichrist на discogs.com

Альбомы Kreator
Альбомы Nuclear Blast Records